Henri-François Delaborde kan syfta på:

* Henri-François Delaborde (1764–1833), fransk general
 Henri-François Delaborde (1854–1927), fransk historiker